

Astronomia 
448 Natalie – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Natalie (나탈리) – film del 2010 diretto da Ju Kyung-jung

Internet 
Natalie – sito web giapponese di intrattenimento

Musica 
Natalie – album di Natalie Cole del 1976
Natalie – canzone di Ola Svensson del 2007
Natalie – canzone di Bruno Mars del 2012

Persone 
Natalie – cantante statunitense

Altro 
Natalie – variante del nome proprio di persona italiano Natalia